Chișu se poate referi la:

 Dan Chișu
 Corneliu Chișu

Vezi și 
 Chiș (nume de familie)
 Râul Chișag (dezambiguizare)

Toponime românești